Мэттью Коулз (; 28 сентября 1944, Нью-Йорк — 22 мая 2014, там же) — американский актёр, драматург.

Биография 
Мэттью Коулз родился в 1944 году в семье театрального продюсера, актёра Чандлера Коулза. Изучал актёрское мастерство в Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Со студенческой скамьи определилось его амплуа злодея, негодяя, изгоя. Наиболее запоминающейся стала роль Билли Клайда Таггла, сутенёра, терроризирующего город, в сериале American Broadcasting Company «Все мои дети». К этой роли он возвращался в течение сорока лет, последний эпизод был снят в 2013 году. За неё он был дважды номинирован на так называемую дневную премию «Эмми» за лучшую роль второго плана (1978 и 1981 годы). Другими известными ролями стали Манки Джон из мини сериала «Одинокий голубь», бездомный шизофреник из эпизода «Закон и порядок» 1991 года, Уильям Брандт из сериала «Тюрьма Оз» (2003 год), Фэрри из «Острова проклятых» (2010 год).

Обширна театральная карьера артиста. В 1966 году он дебютировал на Бродвее в главной роли в мировой премьере Эдварда Олби «Малькольм». В 1968 году он играл с Аль Пачино в пьесе Израэля Хоровитца «Индейцы хотят Бронкс». Свой последний сценический образ он создал в 2012 году в «Укрощении строптивой» в Theatre for a New Audience. Мэттью Коулз написал пьесы «Mexican Standoff at Fat Squaw Springs», «Our Daily Bread», «Noblesse Oblige». Почти 50 лет был ярым поклонником и участником субкультуры байкеров, о чём написал несколько рассказов и песен.

Коулз  преподавал религиозное образование в церкви Рождества Христова.

У Коулза остались две дочери от брака с актрисой Кристин Барански, которая так отзывалась о нём после 27 лет супружества:

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки